Заленский — фамилия; имеет женскую форму Заленская.

 Заленский, Алексей Владимирович (1845—1892) — общественный деятель, председатель Полтавской губернской земской управы.
 Заленский, Владимир Владимирович (1847—1918) — русский зоолог, эмбриолог.
 Заленский, Вячеслав Рафаилович (1875—1923) — русский ботаник-физиолог, магистр ботаники.
 Заленский, Олег Вячеславович (1915—1982) — советский биолог.
 Заленский, Рафаил Осипович (1840—1903) — русский медик, общественный деятель.

См. также 
 Лев Слюбич-Заленский (по униатскому счислению Лев I; 1648—1708) — епископ Украинской грекокатолической церкви.